Филип Гајић (Београд, 28. јун 1967) српски је глумац, редитељ и сценариста.

Глумац 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970-е
|-
| 1977. || Зовем се Ели (ТВ филм) || Ели дечак
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990-е
|-
| 1996. || Нечиста крв || Томча
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000-е
|-
| 2000. || Картина (кратки филм) || Били
|-
| 2002. || Night Train (кратки филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010-е
|-
| 2011. || Жене са Дедиња (ТВ серија) || Стева
|-
| 2015. || Сизиф К. || Редитељ
|}

Редитељ 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990-е
|-
| 1992. || Вршачка позоришна јесен (ТВ серија) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010-е
|-
| 2015. || Сизиф К. || 
|}

Сценариста 
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010-е
|-
| 2015. || Сизиф К. || /
|}

Продуцент 
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010-е
|-
| 2015. || Сизиф К. || 
|}

Селф 
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000-е
|-
| 2006. || Вршачка позоришна јесен (ТВ серија) || Лично
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1967.
Српски глумци
Југословенски глумци
Југословенски редитељи
Српски сценаристи
Југословенски сценаристи
Глумци и глумице Београдског драмског позоришта
Српски филмски редитељи
Српски телевизијски редитељи
Београђани на филму‎